Anton von Lucke (1989-), acteur allemand.
 Bernd Lucke, (1962- ), économiste et homme politique allemand.
 Georg Albert Lücke, (1829-1894), chirurgien allemand.
 Katharine Lucke, (1875-1962), compositrice et professeur de musique américaine.
 Ludwig Lücke, (vers 1703-1780), sculpteur allemand.
 Paul Lücke, (1914-1976), homme politique allemand.

Patronyme germanique